Philidor oder Danican Philidor ist ein Name von Mitgliedern der vermutlich aus Schottland stammenden Familie Duncan, die als Hofmusiker und Komponisten in den Diensten verschiedener französischer Könige standen.

 André Danican Philidor (l’ainé) (1647–1730), (Namensgeber einer umfangreichen französischen Musikaliensammlung)
 Anne Danican Philidor (1681–1728), älterer Halbbruder von François-André
 Francois Danican Philidor (1689–1717), Komponist und Flötist
 François-André Danican Philidor (1726–1795), Komponist, genannt André Danican Philidor (der Jüngere), Schachspieler, Namensgeber der Philidor-Verteidigung
 Jacques Danican Philidor (1657–1708)
 Jean Danican Philidor (1610–1679)
 Michel Danican Philidor (I.) (1580–1651), er erhielt von Ludwig XIV. den Beinamen Philidor, in Erinnerung an den italienischen Oboenvirtuosen Filidori, den seine Nachfahren bis heute als Bestandteil ihres Familiennamens tragen.
 Michel Danican Philidor (II.) (1610–1679)
 Michel Danican Philidor (III.) (1683–1723)
 Pierre Danican Philidor (1681–1731)

Philidor ist der Name folgender Schachvereine:
 Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen, Verein aus Luxemburg
 Koninklijke Schaakclub Philidor 1847, Verein aus Leeuwarden
 Leidse schaakclub Philidor, Verein aus Leiden
 Philidor (Schachverein), Verein aus Charlottenlund

Siehe auch:
 Philidors Verteidigung, ein Hörspiel von Günter Eich
 Filidor